Kosmehl ist der Familienname von:

 Guido Kosmehl (* 1975), deutscher Politiker
 Helmut Kosmehl (* 1944), deutscher Handballspieler